Kot Feliks (ang. Felix the Cat, 1958-1962) – amerykański serial animowany opowiadający o przygodach czarno-białego kota Feliksa. Stworzony przez Pata Sullivana oraz wyprodukowany przez Felix the Cat Productions, Paramount Cartoon Studio i LBS Communications. Głosu wszystkim postaciom użyczył amerykański aktor Jack Mercer.

Premiera serialu miała miejsce w 1958 roku w Stanach Zjednoczonych. Po raz ostatni serial został wyemitowany w maju 1961 roku. W Polsce premiera serialu zadebiutowała 1 czerwca 2014 roku na antenie ATM Rozrywka.

Opis fabuły 
Serial opisuje perypetie czarno-białego kota Feliksa, który za pomocą magicznej torby przeżywa niesamowite przygody. Razem ze swoimi przyjaciółmi – małym geniuszem Poindexterem, Vavoomem, Marsjaninem Martinem i wielu innymi stawiają czoła przeciwnościom losu oraz krzyżują plany złego Profesora, który za wszelką cenę chce zdobyć magiczną torbę, a także zdobyć fortunę i przejąć władzę nad światem.

Bohaterowie 
 Kot Feliks (ang. Felix the Cat) – główny bohater kreskówki. Czarno-biały kot, który nigdy nie rozstaje się ze swoją magiczną torbą. Dzięki magicznej torbie zawsze wychodzi cało z niebezpiecznych sytuacji. 
 Profesor (ang. Professor) – czarny charakter, wróg kota Feliksa. Za wszelką cenę chce zdobyć magiczną torbę na wszystkie możliwe sposoby oraz przejąć władzę nad światem, ale nie zawsze mu się udaje.
 Poindexter – kujon oraz młody siostrzeniec Profesora. Jest typem stereotypowego naukowca. Jest bardzo inteligentny. Nosi grube okulary. Jest jednym z najlepszych przyjaciół kota Feliksa. Zawsze, gdy mówi do Feliksa, zwraca się do niego jako "Pan Felix" (ang. "Mr. Felix").
 Rock Bottom – buldog oraz nieudolny pomocnik Profesora, który pomaga mu w zdobyciu magicznej torby kota Feliksa. Jego pełne imię i nazwisko to Rock Bottom Age.
 Mistrz Cylinder (ang. Master Cylinder) – zły robot, który pojawił się po raz pierwszy w odcinku "Master Cylinder-King of the Moon". Zawsze próbuje porwać Poindextera, używając swojego intelektu do budowy broni oraz sprzętu.
 Marsjanin Martin (ang. Martin the Martian) – dobry marsjanin, który zawsze pomaga Feliksowi i jego przyjaciołom w tarapatach.
 Generał Clang (ang. General Clang) – zły generał z kosmosu, który pragnie zdobyć wzór rakiety oraz wysadzić Ziemię w powietrze.

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1958
Seriale telewizyjne zakończone w 1962